Ancud es el nombre de:
 La Comuna de Ancud, en el norte de la Isla Grande de Chiloé, Chile.
 La ciudad de Ancud, en el norte de la Isla Grande de Chiloé, Chile.
 El departamento de Ancud, una antigua división político-administrativa de Chile.
 El golfo de Ancud, un brazo de mar entre el norte de la isla de Chiloé y el territorio continental de Chile.
 la goleta Ancud, una nave de guerra construida en el puerto del mismo nombre en 1843.
  Ancud, banda chilena